Beurandang (Syamtalira Bayu), een plaats in Indonesië
Beurandang (Ranto Peureulak), een plaats in Indonesië
Beurandang (Nurussalam), een plaats in Indonesië